Кубок Израиля по баскетболу () — ежегодное соревнование среди израильских мужских команд по баскетболу. Первый турнир прошёл в 1955 году.

Финалы

См. также 
 Чемпионат Израиля по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Баскетбольная Ассоциация Израиля
 basket.co.il
 Израильский баскетбол

Соревнования по баскетболу в Израиле
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1955 года
Кубки по странам